Amerikai Egyesült Államok
Birkenfeld, település Oregon államban
 Németország
Birkenfeld, település Nahe járásban a Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Birkenfeld, település Main-Spessart járásban Bajorországban
Birkenfeld, település az Enzi járásban Baden-Württembergben

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok